Schäller ist der Familienname folgender Personen:
 Max Schäller (1902–1974), deutscher Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime und SED-Funktionär
 Steven Schäller (* 1976), deutscher Politikwissenschaftler